El nombre Richard Evans puede referirse a las siguientes personas:

Richard Evans Schultes, biólogo estadounidense;
Richard J. Evans, historiador y profesor británico;
Richard Evans, ciclista de pista británico.